Håvard Hegg Lunde, ex calciatore di Sogndal e Fana.
 Håvard Steinar Lunde, ex calciatore del Vålerenga e dello Haugesund.